Huarochiri (volk)
Huarochirí (stad), een stad in Peru
Huarochirí (provincie), een provincie van Peru
Huarochirí (district), een district van Peru